Этье́нн Никола́ Мегю́ль, правильней Мею́ль (; 22 июня 1763 — 18 октября 1817, Париж) — французский композитор, автор ряда опер и широко известной «Походной песни».

Биография 
Сын виноторговца (по другим данным трактирщика). Начинал учиться музыке у местного органиста, после смерти которого в 10 лет стал исполнять обязанности органиста при церкви францисканцев в родном городе.

Профессиональное образование получил в Париже на рубеже 1770—1780-х гг. под руководством Жана Фредерика Эдельмана. С 1783 года публиковал собственные фортепианные пьесы, в 1790 году увидела свет первая опера Мегюля «Эфросина и Корадина», которая была поставлена в Итальянском театре, что сделало его известным композитором.

В дальнейшем его творческая карьера была связана преимущественно с оперной сценой, хотя популярность Мегюля была выше в последнее десятилетие XVIII века, а затем пошла на убыль. Мегюлю принадлежит заслуга дальнейшего развития комической оперы — он заменил героическую и мифологическую сюжетику просто человеческой драмой. В общей сложности Мегюлю принадлежит более 40 опер, три балета, а также шесть симфоний и различная инструментальная музыка. Последнее драматическое произведение Мегюля — «Valentine de Milane» («Валентина Миланская»), комическая опера в трёх действиях, была поставлена в театре Опера-Комик лишь через пять лет после смерти автора в 1822 году. Известностью пользуется написанная им на слова Жозефа Шенье в 1794 году «Походная песня», которая была даже прозвана сестрой «Марсельезы».

Является одним из организаторов Национального музыкального института в Париже. В 1795 году, когда институт был преобразован в Музыкальную консерваторию (), Мегюль первым был назначен на пост инспектора преподавания (фактически содиректора) — пост, который вместе с ним занимали Гретри, Госсек, Лесюёр и Керубини. С этого времени он принимал деятельное участие во всех работах новой школы и преподавании, в проведении национальных празднеств. Самым известным его учеником был Фердинан Герольд.

Мегюль страстно увлекался цветами, благодаря чему стал известен профессиональным садоводам, которые прозвали его «сумасшедшим тюльпанистом»: цветение тюльпанов «было для его глаз тем же, чем музыка Моцарта и Глюка для его слуха».

Умер Мегюль 18 октября 1817 года в Париже от болезни лёгких; похоронен на парижском кладбище Пер-Лашез.

Сочинения 
  — Опера «Евфрозина» на либретто Франсуа Бенуа Гофмана)
  — Опера «Стратоника» на либретто Франсуа Бенуа Гофмана)
  — Опера «Ариодант» на либретто Франсуа Бенуа Гофмана)
 , Театр Фейдо — «», опера на либретто Александра Дюваля

Примечания

Литература 
 Мегюль, Этьенн // Большая российская энциклопедия. Том 19. М., 2012, с.456.

Ссылки 
 Мегюль — Музыкальный словарь, 2008.
 
 
 Портрет
 

Академические музыканты Франции
Композиторы Франции XVIII века
Композиторы Франции XIX века